Lübecker Militär bezeichnet:

 Das Lübecker Stadtmilitär bis 1811
 Das Lübecker Militär von 1814 bis 1867
 Die Lübecker Bürgergarde der Jahre 1814 bis 1867